Hochst. kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter
 Ferdinand von Hochstetter

Robotskapade auktorsförkortningar